Сезон 1979-1980 года стал 63-м сезоном Национальной хоккейной лиги. В НХЛ допущены четыре сильнейшие команды обанкротившейся ВХА. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».

Регулярный сезон 
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

Лидеры среди вратарей
 И = Игры, Мин = Сыгранные минуты, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, С = Игры на ноль

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1979 год в хоккее
1980 год в хоккее